Amos Biwott (1947-), un athlète kényan,
 Nicholas Biwott (1940-2017), un homme politique kényan,
 Simon Biwott (1970-), un athlète kényan,
 Stanley Biwott (1986-), un athlète kényan,
 William Biwott (1990-), un athlète kényan naturalisé turc.

Patronyme kényan